Der Grasshopper Cup 2022 fand vom 18. bis 23. Oktober 2022 in Zürich in der Schweiz statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold. Das Turnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2022/23 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Gold.

Sieger der letzten Austragung bei den Herren im Jahr 2019 war Mohamed Elshorbagy. Das Damenturnier wurde erstmals seit 2002 ausgetragen. In den Finals standen sich bei den Herren Mostafa Asal und Marwan Elshorbagy sowie bei den Damen Nour El Sherbini und Hania El Hammamy gegenüber. Asal, an Position drei gesetzt, setzte sich gegen Elshorbagy mit 13:11, 11:2 und 11:5 durch. Im Duell der beiden topgesetzten Spielerinnen entschied El Sherbini die Partie mit 9:11, 11:9, 10:12, 11:3 und 11:4 für sich.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Dimitri Steinmann bei den Herren und Nadia Pfister bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld. Sämtliche Spiele bis zu den Halbfinals wurden im Best-of-three-Format ausgetragen. Lediglich die Halbfinals und das Endspiel fand im Best-of-Five-Modus statt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 107.500 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Hauptrunde

Damen

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2022/23
PSA World Tour der Damen 2022/23
2022